est la formule brute de plusieurs isomères.

 lanostérol, numéro CAS 
 2,3-oxydosqualène ou 2,3-époxysqualène, numéro CAS , racémique
 R-2,3-oxydosqualène, numéro CAS 
 S-2,3-oxydosqualène, numéro CAS 
 friedéline, numéro CAS